Acontia microptera is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1879 door Paul Mabille.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

microptera
Dier uit het Afrotropisch gebied